La route départementale 94, ou RD 94, désigne trois routes françaises différentes situées :
 dans le département de l'Allier, elle relie Désertines à Ygrande, reprenant l'ancienne RN 694, déclassée en 1972
 dans le département de la Drôme, elle relie Suze-la-Rousse à Verclause, reprenant l'ancienne RN 94, déclassée en 1972
 dans le département de l'Essonne, elle relie Valenton à Périgny

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes de l'Allier
 Routes de la Drôme
 Routes de l'Essonne

094